Distretto di Comas – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Comas – distretto del Perù nella regione di Lima